Fleischmühle kann stehen für:

 Fleischmühle (Leonberg), Wassermühle in Höfingen, Stadt Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Fleischmühle (Prichsenstadt), Wassermühle nach Neuses am Sand, Stadt Prichsenstadt, Landkreis Kitzingen, Bayern